Лесозаводский — название населённых пунктов в России:
Лесозаводский — посёлок городского типа в Кирово-Чепецком районе Кировской области, в 1955 году включён в состав города Нововятск .
Лесозаводский — населённый пункт в Кандалакшском районе Мурманской области.
Лесозаводский — посёлок в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

См. также 
Лесозаводской